Lustig (Lusztig, Lustyk, Lustik):
 Arnošt Lustig - escritor checo de origem judaica
 Branko Lustig
 Eugenia Sacerdote de Lustig - bióloga e química italiana
 William Lustig - diretor, roteirista e produtor estadunidense

Ver também 
 Lustiger

Sobrenomes